Zhongcheng bezeichnet:

 Zhongcheng (Rongjiang) (忠诚镇), Großgemeinde im Kreis Rongjiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhongcheng (Suijiang) (中城镇), Großgemeinde im Kreis Suijiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Zhongcheng (Hai’an) (中城街道), Straßenviertel im Kreis Hai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Zhongcheng (Qinzhou) (中城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qinzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Zhongcheng (Shunqing) (中城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Zhongcheng (Xinluo) (中城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinluo in der chinesischen Provinz Fujian
 Zhongcheng (Yanhu) (中城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanhu in der chinesischen Provinz Shanxi